Йозеф Адольф фон Аркс (; 1922—1988) — швейцарский миколог.

Биография 
Йозеф Адольф фон Аркс родился 10 февраля 1922 года в коммуне Нидербухситен кантона Золотурн в Швейцарии. В 1942 году окончил школу Нидербухситена и поступил в Швейцарский федеральный технический институт в Цюрихе. Аркс получил степень по биологии, затем стал изучать грибы-аскомицеты рода Mycosphaerella для написания докторской диссертации. В это время он работал ассистентом профессора Эрнста Гоймана в Институте. В 1947 году он некоторое время работал с Францем Петраком в Венском музее естественной истории. В 1948 году ему была присвоена степень доктора философии. В своей диссертации Аркс описывал жизненные циклы многих видов рода Mycosphaerella, а также выделил из Mycosphaerella tassiana несколько близких видов. С 1949 года фон Аркс работал в Фитопатологическом институте в Барне (Нидерланды). В 1957 году Аркс издал работу Revision der zu Gloeosporium gestellten Pilze, пересматривающую систематику рода Gloeosporium. В 1963 году Йозеф фон Аркс был назначен директором нидерландского Центрального бюро грибных культур. В 1972 году он стал издавать журнал Studies in Mycology, до 1985 года был его главным редактором. Йозеф Адольф фон Аркс скончался 13 апреля 1988 года после продолжительной болезни.

Некоторые научные публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arx, J.A. von (1970). The Genera of Fungi Sporulating in Pure Culture. 288 pp. Lehre; J. Cramer
 
 
 Arx, J.A. von (1974). The Genera of Fungi Sporulating in Pure Culture. Edn 2. 315 pp. Vaduz; J. Cramer.

Роды грибов, названные в честь Й. А. фон Аркса

Литература 
 
 Mycologist 2 (4): 189, 1988.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швейцарии
Лихенологи
Микологи Швейцарии